Palazzone ima više značenja:
 Palazzone, Ferrara
 Palazzone, Perugia
 Palazzone, Ravenna
 Palazzone, Salerno
 Palazzone, Siena
 Palazzone, Vicenza